Miejscowości w USA:
 Kinsley – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Edwards
Gminy w USA:
 Kinsley (ang. Kinsley Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Edwards
W Wielkiej Brytanii:
 Kinsley – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
Inne:
 Craig Kinsley – amerykański lekkoatleta